

Леонард — місто, штат Міннесота
 Леонард — місто, штат Північна Дакота
 Леонард — місто, штат Техас
 Леонард — селище, штат Мічиган
 Леонард — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Леонард